Chadwick kan avse.

Personer

Efternamn
Edwin Chadwick (1800-1890), brittisk socialpolitiker
Elizabeth Chadwick (1957-), brittisk författare
George Chadwick (1854-1931), amerikansk tonsättare
James Chadwick (1891-1974), brittisk fysiker, nobelpristagare, upptäckare av neutronen
John Leslie "Les" Chadwick (1943-), brittisk basist
Luke Chadwick (1980-), engelsk fotbollsspelare
Lynn Russel Chadwick (1914-2003), brittisk skulptör
Stephen F. Chadwick (1825-1895), amerikansk demokratisk politiker
Emma Löwstädt-Chadwick (1855-1932), svensk konstnär

Förnamn
Chadwick Boseman (1977-), amerikansk skådespelare

Geografi

Chadwick kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Chadwick,

Australien 

 Chadwick (del av en befolkad plats), Western Australia, Esperance Shire,

USA 

 Chadwick (ort), Illinois, Carroll County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar